Pozolapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pozolapa, Ayutla de los Libres, ort, Guerrero, 
 Pozolapa, Acatepec, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar